Holmes é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Holmes (Flórida)
Condado de Holmes (Mississippi)
Condado de Holmes (Ohio)

Desambiguações de topônimos